Браян (округ, Джорджія)
Браян (округ, Оклахома)